Formula Renault 3.5 Series 2011 var den fjortonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 3.5 Series (tidigare Nissan). Den första tävlingshelgen kördes på Motorland Aragón den 16-17 april, och den sista på Circuit de Catalunya den 8-9 oktober. Robert Wickens vann förarmästerskapet och Carlin vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

2011
Motorsportevenemang 2011